Шэ (; 畲, : ; Кантонский: , Фучжоу: ) — народ в Китае. Входит в 56 официально признанных национальностей КНР. Численность на 2010 год — 708 651 человек. 55 % — в провинции Фуцзянь, 27,4 % — Чжэцзян, 12,1 % — Цзянси, 4,2 % — Гуандун.

Живут в провинциях Фуцзянь (17 шэских национальных волостей), Чжэцзян (Цзиннин-Шэский автономный уезд и 15 шэских национальных волостей), Цзянси (7 шэских национальных волостей), Гуандун (Чжанси-Шэская национальная волость), Аньхой (Юньти-Шэская национальная волость). Принадлежат к аборигенам Южного Китая.

Языки 
Сегодня более 400 000 представителей народа шэ из провинций Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянси говорят на языке , неклассифицированном китайском языке, на который сильно повлиял язык хакка.

Также разговаривают на бесписьменном языке шэ, относящемуся к семье мяо-яо. Однако шэ сильно китаизированы и даже в быту преимущественно говорят на диалектах китайского группы хакка. Родной язык сохранили только несколько сотен человек, проживающих в провинции Гуандун. Себя они называют хоне () означающее «горный народ». Часть шэ сохраняют традиционные анимистические верования, другие исповедуют даосизм. Основное традиционное занятие — поливное террасное земледелие (рис, просо) и скотоводство (буйволы, коровы, свиньи). Развиты ремёсла.

Литература 
 Народы Восточной Азии, М.— Л., 1965.

Ссылки 
 Страница о шэ в Китайском информационном интернет-центре 
 Страница о шэ на China’s Official Gateway to News & Information 
 Страница о шэ в Ethnologue 

Народы Китая
Народы мяо-яо